Matt Moore peut désigner :
 Matt Moore (1888-1960), acteur américain ;
 Matt Moore (né en 1984), joueur de football américain ;
 Matt Moore (né en 1989), joueur américain de baseball.